

Patronyme 

 Jakob Büchler (1952-), personnalité politique suisse.
 Nicole Büchler (1983-), athlète suisse.
 Robert Büchler (1929-2009), historien slovaco-israélien et militant pour la paix.

Hydronyme 
 Le rio Büchler, fleuve brésilien de l'État de Santa Catarina.